Sopianae, Pécs ókori latin neve
Sopianae, cigarettamárka